Termenul Zenit se poate referi la:

Zenit (astronomie), punctul de pe sfera cerească situat exact deasupra observatorului
Zenit, marcă de aparat de fotografiat produs în Rusia